Дереза може бити:

 Дереза (Пакрац), насељено мјесто града Пакраца, Славонија, Република Хрватска
 Дереза (Чазма), насељено мјесто града Чазма, Република Хрватска

Види још 
 Дерезе